Миха́йлівська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Михайлівська вулиця — вулиця в місті Житомирі.
 Михайлівська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Михайлівська вулиця — вулиця в місті Кропивницькому.
 Михайлівська вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Михайлівська вулиця — вулиця в місті Херсоні.

Вулиці